Kritzer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kritzer (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Stefan Kritzer (* 1965), deutscher Journalist und Heimatforscher des Landkreises Rhön-Grabfeld